Die Verbier Open 2022 waren ein Tennisturnier für Damen in Verbier. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 23. bis 28. August 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Val de Bagnes VS